Die Hovedserien 1956/57 war die 13. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die neunte Saison unter dem Namen Hovedserien. Die Spielzeit begann am 29. Juli 1956 und endete mit dem Finalspiel am 16. Juni 1957.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 14 Spiele absolvierte. Die jeweils beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Der Meister wurde in einem Finalspiel zwischen den beiden Gruppensieger ermittelt. Im Vergleich zur Vorsaison wurden die Gruppen zum Teil neu eingeteilt.

Saison 
Fredrikstad FK wurde zum siebten Mal norwegischer Meister. Im Finale wurde Odds BK mit 6:1 bezwungen.

Von den Aufsteigern musste nur Årstad IL wieder absteigen. IL Sparta Sarpsborg, Steinkjer IFK und Strømmen IF konnten sich in der Hovedserien halten.

Gruppe A

Gruppe B

Finale 

|}

Weblinks 
Norwegisches Fußballarchiv
Statistiken 1956/57

Fußballsaison 1956/57
Eliteserien-Saison (Fußball)